Bernath oder Bernáth ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Bernáth von Bosutpolje (1842–1928), österreichischer Feldmarschalleutnant
 Jörg Bernath, deutscher Basketballspieler
 Ľubomír Bernáth (* 1985), slowakischer Fußballspieler
 Ľuboš Bernáth (* 1977), slowakischer Komponist und Musikpädagoge
 Mathias Bernath (1920–2013), deutscher Südosteuropahistoriker
 Morton H. Bernath (1886–1965), deutscher Kunsthistoriker und Kunsthändler
 Willy Bernath (1914–1991), Schweizer Skilangläufer und Karosseriebauer